Женская Лига чемпионов УЕФА 2010/11 — 2-й розыгрыш Лиги чемпионов, десятый турнир для победителей национальных чемпионатов под эгидой УЕФА. Второй сезон подряд в финальном матче встретились «Турбине» и «Лион». Победителем впервые в истории стал французский клуб.

Участники турнира 
Список участников опубликован УЕФА 14 июня 2010 года. От участия в турнире отказался чемпион Мальты. Действующий обладатель трофея — «Турбине» — квалифицировался в Лигу чемпионов через национальный чемпионат. Всего в турнире стартовала 51 команда.

Результаты

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 23 июня 2010 года. Команды были разбиты на семь групп. Победители групп и две лучших команды, из числа занявших вторые места, квалифицировались в 1/16 финала.

Группа 1 

Матчи группы прошли в Брённбю

Группа 2 

Матчи группы прошли в Шяуляе и Пакруойисе

Группа 3 

Матчи группы прошли в Ларнаке и Лимасоле

Группа 4 

Матчи группы прошли в Коупавогюре и Рейкьявике

Группа 5 

Матчи группы прошли в Кршко и Иванчна Горица

 Примечания
 1.  Матч между «Крка» и «Байя Зугдиди» перенесён с 5 на 8 августа из-за плохого состояния поля.

Группа 6 

Матчи группы прошли в Осиеке и Винковцах

Группа 7 

Матчи группы прошли в Данганноне, Баллимине и Кастлдоусоне

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Две лучших команды квалифицируются в 1/16 финала. При сравнении не учитываются результаты матчей против команд, занявших последние места в группах.

Плей-офф

Сетка

1/16 финала 
При жеребьёвке команды были разбиты на две корзины в соответствии с рейтингом. Жеребьёвка состоялась 19 августа 2010 года. Первые матчи прошли 22 сентября, ответные — 13 октября 2010 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 3 ноября, ответные — 10 ноября 2010 года

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Сезоны Лиги чемпионов УЕФА среди женщин